Vila Fria ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Vila Fria (Felgueiras), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Felgueiras
 Vila Fria (Viana do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viana do Castelo